Тихорецкая:
 Тихорецкая — узловая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Тихорецке
 Тихорецкая — железнодорожная станция в Казани
 Тихорецкая — альбом Владимира Высоцкого.
 Тихорецкая — до 1931 г. название станицы Фастовецкая в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Тихорецкая улица — список улиц